Příjmení Krejza nosí více významných osobností:

 Arnošt Krejza (1923–1989) – český architekt a pedagog
 Bohumil Krejza (* 1973) – český spisovatel a hudebník
 Karel Krejza (* 1968) – český politik a manažer